Saint-Laurent-des-Bois (Eure) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Saint-Laurent-des-Bois (Loir-et-Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym